Psychotique est le premier album du chanteur franco-britannique français MeeK sorti en France en 2002. Tous les instruments sont joués par l'artiste, ainsi que les parties vocales, grâce à la technique de l'enregistrement multipiste. L'album Psychotique est sorti en 2002 sous le label indépendant Bedroom.À sa sortie, en novembre 2002, la Fnac a publicitairement soutenu l'album, notamment en incluant le titre principal ("Psychotique") dans la  de sa compilation Indétendances. 

Psychotique est également sorti au début de l'année 2003 au Japon sur le label Minf Records, avec les textes traduits en japonais et une introduction rédigée par Yasuharu Konishi, le leader du groupe pop japonais Pizzicato Five.Toutes les chansons du disque sont écrites, paroles et musique, par MeeK.

Morceaux 
 Psychotique
 Le papillon junkie
 Big fish (big boat)
 Citron
 Coup de cric
 The kick
 Le dessin
 Le parfum de Yan Pallach
 Tulipe, tulipe
 Tout seul sur la lune
 Henry McKay
 J'aime bien quand tu pleures
 Gare Montparnasse
 Les gens mouchoirs
 Demain tu auras compris

Album musical sorti en 2002
Album de Meek